Secaucus – miasto w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson
 Secaucus – album zespołu muzycznego The Wrens z 1996
 Secaucus Junction – główny dworzec kolejowy w Secaucus